Seoane do Courel, parròquia i localitat del municipi gallec de Folgoso do Courel, a la província de Lugo
 Biografies:
 Antonio Seoane Hoyos (Alcalá del Río, 1790 - Puerto de Santa María, 1862), militar i polític liberal espanyol, ministre durant la minoria d'edat d'Isabel II 
 Antonio Seoane Sánchez (Boiro, 1906 - Camp de la rata, 1948), guerriller antifranquista gallec 
 Eduardo Vega de Seoane y Echevarría (San Fernando, Cadis, ? - Sant Sebastià, 1951), polític espanyol 
 Diego Seoane Pérez (Ourense, 1988), futbolista gallec 
 Joan Seoane, doctor en bioquímica i biologia molecular i investigador científic 
 José María Seoane Buján (Vigo, 1913 - Madrid, 1989), actor espanyol 
 Ignacio Seoane Fernández (Ribadavia, Ourense, 1900 - Vigo, 1936), dirigent socialista gallec
 Luís Seoane (Buenos Aires, Argentina, 1910- La Corunya, Espanya, 1979), dibuixant, pintor, gravador i escriptor argentí d'origen gallec 
 Manuel Seoane (Avellaneda, 1902 - Berazategui, 1975), futbolista argentí de la dècada de 1920
 Mateo Seoane Sobral (Valladolid - 1791 - 1870), metge i naturista espanyol precursor de l'higienisme a Espanya 
 Rosa María Seoane López (1972), advocada espanyola que ha tingut diverses responsabilitats a l'administració espanyola 
 Xavier Seoane (La Corunya, 1954), poeta gallec